С-37 — название советской военной техники:
 С-37 — недостроенная подводная лодка серии IX-бис времён Великой Отечественной войны.
 С-37 (1959) — советская подводная лодка проекта 633.
 С-37 «Беркут» — экспериментальный истребитель ОКБ Сухого.